Watkins peut faire référence à :

Patronyme 

 Anna Watkins (née en 1983), championne olympique d'aviron britannique ;
 Ashley Watkins (née en 19??), actrice américaine ;
 Carleton Watkins (1829-1916), photographe américain ;
 Darryl Watkins (né en 1984), joueur américain de basket-ball ;
 David Watkins (né en 1942), joueur gallois de rugby à XV ;
 Derek Watkins (1945-2013), trompettiste et bugliste britannique ;
 Doug Watkins (1934-1962), bassiste américain de jazz de style hard bop ;
 Emma Watkins (1989-), chanteuse, danseuse et actrice australienne ;
 France-Marie Watkins ( - 1996), traductrice de l'anglais américain au français ;
 Gino Watkins (1907-1932), explorateur britannique ;
 Glenn Watkins (né en 1927), professeur et musicologue américain ;
 Gregory H. Watkins, ingénieur du son américain ;
 James Watkins (né en 1927), homme politique américain ;
 James Watkins (né en 1973), réalisateur et scénariste britannique ;
 Jessica Watkins (née en 1988), astronaute américaine ;
 John Watkins (1823-1874), photographe anglais ;
 Julius Watkins (1921-1977), corniste de jazz américain ;
 Linda Watkins (1908-1976), actrice américaine ;
 Logan Watkins (né en 1989), joueur de deuxième but des Ligues majeures de baseball ;
 Margaret Watkins (1884-1969), photographe canadienne ;
 Matthew Watkins (1978-2020), joueur gallois de rugby à XV ;
 
 Michael Watkins, réalisateur et directeur de la photographie américain ;
 Michaela Watkins (née en 1971), actrice américaine ;
 Montse Watkins (1955-2000), écrivaine et journaliste catalane, spécialiste du Japon;
 Paul Watkins (1950 – 1990), hippie
 Paul Watkins (né en 1964), écrivain américain, écrivant aussi sous le pseudonyme Sam Eastland ;
 Peter Watkins (né en 1935), réalisateur britannique ;
 Steve Watkins (né en 1976), homme politique américain ;
 Stuart Watkins (né en 1941), joueur gallois de rugby à XV ;
 Tionne Watkins (née en 1970), chanteuse de rnb, leader du groupe TLC.

Voir aussi
 David Watkin (1925-2008),  directeur de la photographie anglais
 Gaston Watkin (1916-2011), sculpteur français
 Pierre Watkin (1889-1960), acteur américain

Toponyme 
 Watkins, localité du Minnesota ;
 Watkins, localité de l'Iowa ;
 Watkins Glen, ville située dans l'État de New York ;
 Watkins Mill, ancien village du Québec situé dans le canton de Wickham ;
 Watkins Island, une des îles Biscoe en Antarctique ;
 Chaîne de Watkins, la plus haute chaîne de montagnes du Groenland.